Il filo di seta – romanzo di Carlo Sgorlon del 1999
Il filo di seta – album di Otello Profazio del 2006